Меджидие () може да се отнася за:

 Меджидие (монета) – монета в Османската империя;
 Меджидие (орден) – високо отличие за заслуги в Османската империя;
 Меджидие (крайцер) – бронепалубен крайцер на турска и руска служба.

Меджидия – дума със сходен омонимен състав и сходен произход:

 Меджидия – град в Северна Добруджа, Румъния;